Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2016/17 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2016/17 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 8 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden. Als einziger Verein schöpfte der SC Lyss-Seeland das Kontingent nicht aus und meldete nur 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der SC Lyss-Seeland mit 9 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Cercle d'échecs de Nyon 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 115 Spieler zum Einsatz, von denen 16 keinen Wettkampf versäumten (von diesen kamen allerdings drei Spieler nur auf sechs Einsätze, da ihre Mannschaften an je einem kampflosen entschiedenen Wettkampf beteiligt waren). Punktbeste Spieler waren mit jeweils 5,5 Punkten aus 7 Partien Branko Filipović und Bernhard Lutz (beide SC Lyss-Seeland). Je 4,5 Punkte erreichten Lorenz Maximilian Drabke, Nedeljko Kelecevic (beide SC Lyss-Seeland), Florian Jenni (SG Winterthur), Jean-Noël Riff und Bilel Bellahcene (beide Echiquier Bruntrutain Porrentruy), von diesen spielte Bellahcene 5 Partien, Kelecevic und Riff je 6, Drabke und Jenni je 7. Mit Luca Kessler, Martin Wiesinger (beide SC Gonzen), Adrien Demuth, Holger Rasch und Anand Gautier (alle Cercle d'échecs de Nyon) erreichten fünf Spieler 100 %. Von diesen wurde Kessler zweimal eingesetzt, die übrigen Genannten je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2016 (veröffentlicht im Juli 2016) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, JPN = Japan, MNE = Montenegro, ROU = Rumänien, SUI = Schweiz, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SC Lyss-Seeland

SC Gonzen

Cercle d'échecs de Nyon

SG Winterthur

Echiquier Bruntrutain Porrentruy

SG Riehen

SV Wollishofen

Schwarz-Weiss Bern

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Zwei Wettkämpfe wurden kampflos entschieden, diese sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2016/17 (PDF; 32,81 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)
Schach 2016
Schach 2017